«Girl Gone Wild» — песня американской певицы Мадонны, выпущенная 2 марта 2012 года. Песня стала вторым синглом из её двенадцатого студийного альбома MDNA. Музыкальное сопровождение имеет танцевальный и легкомысленный мотив, а вступление является прямым цитированием её же песни «Act of Contrition» с альбома Like a Prayer.

Видеоклип 
Видео на песню сняли модные фотографы Mert и Marcus, работавшие ранее с Мадонной для фотосета к журналу Interview и фотосессий для альбома MDNA. Премьера видео состоялась 21 марта 2012 г.
Клип на песню «Girl Gone Wild» был показан в интернете, но был запрещен к показу на YouTube для несовершеннолетних из-за присутствия слишком откровенных сцен в клипе.

В видеоклипе совместно с Мадонной снимались участники украинской группы «Kazaky».

Список композиций 
 CD Single / 12" Picture Disc
 «Girl Gone Wild» (Album version) — 3:43
 «Girl Gone Wild» (Justin Cognito Extended Remix) — 4:48

 CD Maxi-Single / iTunes Digital Remixes
 «Girl Gone Wild» (Madonna vs Avicii — Avicii’s UMF Mix) — 5:16
 «Girl Gone Wild» (Dave Audé Remix) — 8:05
 «Girl Gone Wild» (Justin Cognito Remix) — 4:48
 «Girl Gone Wild» (Kim Fai Remix) — 6:33
 «Girl Gone Wild» (Lucky Date Remix) — 5:06
 «Girl Gone Wild» (Offer Nissim Remix) — 6:49
 «Girl Gone Wild» (Dada Life Remix) — 5:15
 «Girl Gone Wild» (Rebirth Remix) — 6:49

 Promo CD Single
 «Girl Gone Wild» (Album version) — 3:43
 «Girl Gone Wild» (Dave Audé Remix) — 8:05
 «Girl Gone Wild» (Justin Cognito Remix) — 4:48

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Хронология релизов

Примечания 

Песни, написанные Мадонной
Песни, спродюсированные Мадонной
Синглы Interscope Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs